

Geografia

 Aird – località nella contea di Antrim, nell'Irlanda del Nord
 Aird – villaggio nell'area amministrativa di Dumfries e Galloway, in Scozia
 Aird di Sleat – villaggio dell'isola di Skye, in Scozia

Persone

 Jock Aird (1926-2021) – calciatore britannico naturalizzato neozelandese
 Sir John Aird (1833-1911) – ingegnere inglese
 Sir John Aird (1855-1938) – banchiere canadese
 Thomas Aird (1802-1876) – poeta e giornalista scozzese